Суперкубок Північної Ірландії з футболу 2016  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 липня 2016 року між чемпіоном Північної Ірландії клубом Крузейдерс та володарем кубка Північної Ірландії клубом Гленавон.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2016
Північна Ірландія
Липень 2016